Pierre Bonhomme ist der Name folgender Personen:

*Pierre Bonhomme (Musiker) (um 1555–1617), belgischer Musiker
Pierre Bonhomme (Priester) (1803–1861), französischer Theologe